Peter Norman kan avse:

Peter Norman (statsråd) – finansmarknadsminister
Peter Norman (friidrottare) – friidrottare
Peter Norman (marinarkeolog) – marinarkeolog